Глинские — угасший литовский княжеский род, предположительно, татарского происхождения.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Глинские — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Глинские — деревня в Поставском районе Витебской области.